Киндарка, или кинт (), до 1965 года киндар () — разменная монета Албании, составляет 1/100 лека. Название происходит от  — сотня, одна сотая. Ввиду инфляции в 1990 году выпуск монет в киндарках был прекращён. Сейчас наименьшая монета в обращении — 1 лек, киндарка — лишь счётная денежная единица.

До 1926 года, когда был введён лек, выпускались местные разменные денежные единицы, которые носили названия «кинт» и «киндтар».

Разменные единицы 1913—1926 годов 
До введения в 1926 году албанского франка в Албании не существовало национальной денежной единицы. В обращении находились денежные знаки соседних государств. Периодически выпускались бумажные денежные знаки местных выпусков. Разменные денежные единицы этих выпусков носили различные названия, в том числе основанные на :

Монеты 1926—1963 годов 
25 июня 1925 года национальной валютой Албании объявлен албанский франк с золотым содержанием 0,290323 г чистого золота, равным золотому содержанию французского франка. Албанский франк выпущен в обращение в феврале 1926 года. 1/5 франка являлся лек.

В 1926 году выпущены монеты, получившие название «киндар лека» (), 1/100 лека. В 1935 году выпущены монеты в золотых киндарах (), 1/100 золотого франка.

Монеты 1964—1988 годов 
16 августа 1965 года проведена деноминация, в обращение введены банкноты и монеты образца 1964 года. На монетах этого образца впервые появилось название разменной денежной единицы «киндарка» ().

Примечания

Литература 
 
 

Деньги Албании
Centum